Kalka ist:

 ein Ort im indischen Bundesstaat Haryana, siehe Kalka (Indien)
 ein Fluss in der Ostukraine, siehe Kalmius
 eine Aboriginal Community im Verwaltungsgebiet Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara in Australien
 Kalka (See), ein See bei Winsen (Aller) im Landkreis Celle

Kalka ist der Familienname folgender Personen:
 Agnieszka Haupe-Kalka (* 1970), polnische Märchendichterin, Lyrikerin, Spieleentwicklerin und Übersetzerin
 Dieter Kalka (* 1957), deutscher Schriftsteller, Liedermacher, Musiker, Herausgeber, Übersetzer und Logopäde
 Gabriele Kalka (* 1968), deutsche Tischtennisspielerin
 Joachim Kalka (* 1948), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Witold Kałka, Familienname von Witold Rowicki (1914–1989), polnischer Dirigent

Siehe auch:

 Kalka-Shimla Railway
 Kalka Mail
 Kalkar